Tabara peut désigner :
 Tabara, un village d'Estonie ;
 Tabara, un village du Togo ;
 Tábara , une municipalité d'Espagne.